Orie ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Orie (1968), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Marvin Orie (* 1993), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler